powiat wileński (I Rzeczpospolita) – powiat województwa wileńskiego I Rzeczypospolitej
 powiat wileński (gubernia wileńska) – powiat guberni wileńskiej Imperium Rosyjskiego
 powiat wileński (II Rzeczpospolita) – powiat województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej